Клеандър (Κλέανδρος, Cleander) може да се отнася за:

 Марк Аврелий Клеандър (fl. 2 век) преториански префект на Комод
 Клеандър от Гела (fl. 5 век пр.н.е.), тиран
 Клеандър от Спарта (fl. 5-4 век пр.н.е.), harmost (командир) на Византион
 Клеандър от Македония (fl. 4 век), генерал на Александър III Македонски
 Клеандър от Егина (fl. 5 век пр.н.е.), древногръцки поет